Ива́н Ши́лов:
 Шилов, Иван Анфимович (1785—1827) — гравёр-медальер, академик Императорской Академии художеств.
 Шилов, Иван Никитович (1887—1942) — пресвитер, сопредседатель Всероссийского союза баптистов.
 Шилов, Иван Сергеевич (1815—1886) — тайный советник.
 Шилов, Иван Фёдорович (1930–2021) — замминистра внутренних дел СССР, генерал-полковник.